Gercse (Ausztria), település Burgenland területén
Gercse (Budapest), városrész Budapest II. kerületében